Ро́берт Шна́йдер () — немецкоязычные имя и фамилия. Известные носители:
 Шнайдер, Роберт (1809—1885) — немецкий художник-портретист.
 Шнайдер, Роберт (род. 1961) — австрийский писатель.
 Шнайдер, Роберт (род. 1976) — немецкий журналист.
 Шнайдер, Роб (Роберт Майкл Шнайдер; род. 1963) — американский комедийный киноактёр, сценарист, кинорежиссёр и кинопродюсер.